

Biografia
È stata consigliere provinciale a Belluno dal 1999 al 2004 e assessore alle politiche del Lavoro dal 2004 al 2009 con i Socialisti Democratici Italiani. 

È stata sindaco di Auronzo di Cadore dal 2012 al 2017 e consigliere comunale dal 1980 al 1985, dal 2002 al 2007 e poi di nuovo dal 2017 al 2022, dopo aver mancato la riconferma come prima cittadina. Nel 2022 è diventata vicesindaco e assessore di origine non elettiva.

Dal 2014 al 2017 è stata presidente della Provincia di Belluno con il Partito Socialista.

Alle elezioni regionali venete del 2020 è candidata consigliera nella circoscrizione di Belluno per la lista Daniela Sbrollini Presidente, composta da Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Civica per il Veneto e Partito Repubblicano Italiano.

Note

Collegamenti esterni
 

Presidenti della Provincia di Belluno
Politici dei Socialisti Democratici Italiani
Politici del Partito Socialista Italiano (2007)
Sindaci in Italia